Komos steht für

 Komos, ausgelassener Umzug im antiken Griechenland
 Komos (Mythologie), mythologische Personifikation eines solchen Umzugs
 Komos (Strand), ein Strand an der Südküste Kretas

Siehe auch:
 Comus (Begriffsklärung)
 Komo